Сезон 1913/14 стал для «Манчестер Юнайтед» 22-м сезоном в Футбольной лиге. «Юнайтед» завершил сезон на 14-м месте в Первом дивизионе.

Первый дивизион

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1913/14 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1913/1914
Манчестер Юнайтед